Москвина, Татьяна:
 Москвина, Татьяна Владимировна (1958—2022) — русская писательница, театральный и кинокритик, публицист, актриса.
 Москвина, Татьяна Сергеевна (род. 1973) — белорусская самбистка и дзюдоистка.